Fego ima više značenja:
 Fego, Catanzaro
 Fego, Pavia